Cristoforo Palmieri (1675-1739) – vescovo italiano della diocesi di Sovana
 Cristoforo Palmieri (1939) – vescovo italiano della diocesi di Rrëshen